Суперлига Албании 2016/2017 — 78-й сезон чемпионат Албании по футболу с момента его основания. Чемпионский титул защищает «Скендербеу».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 
 На сайте uefa 
 Livescore 
 Суперлига Албании на soccerway 

2016/2017
Албания
Спорт в Албании в 2016 году
Спорт в Албании в 2017 году